Cinque unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Electra:

 - brigantino da 16 cannoni, varato nel 1806 e naufragato nel 1808.
 - brigantino da 16 cannoni, in precedenza il francese Espiegle catturato dai britannici nel 1808, radiato nel 1816.
 - sloop-of-war da 18 cannoni, varato nel 1837 e radiato nel 1862.
 - cacciatorpediniere della classe Brazen, varato nel 1896 e radiato nel 1920. 
 - cacciatorpediniere della classe E, varato nel 1934 e affondato in azione nel 1942.